Der Europe Top 16 Cup 2020 im Tischtennis fand am 8. und 9. Februar im Schweizer Montreux statt. Die Titelverteidiger waren bei den Männern Dimitrij Ovtcharov und bei den Frauen Petrissa Solja. Gold ging an Timo Boll und Petrissa Solja.

Qualifikation 
Qualifiziert waren die amtierenden Einzel-Europameister Timo Boll und Li Qian, außerdem die in der Weltrangliste vom Januar 2020 bestplatzierten 14 europäischen Spieler und Spielerinnen (ohne Berücksichtigung der Europameister und von Spielern, die nicht zu den besten zwei des jeweiligen Verbands gehören oder keine Spielberechtigung für Weltturniere haben). Da bei Männern und Frauen unter diesen 15 Spielern kein Spieler des Gastgebers Schweiz war, durfte dieser je einen weiteren Teilnehmer benennen, ansonsten wäre der letzte Platz ebenfalls über die Weltrangliste vergeben worden.

Modus 
Die Teilnehmer spielten von Anfang an im K.-o.-System. Die Halbfinalverlierer trugen ein Spiel um Platz 3 aus, die drei Erstplatzierten qualifizierten sich automatisch für den World Cup.

Teilnehmer 
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL“ und „ERL“ die für die Setzung relevante Welt- bzw. Europaranglistenposition vom Februar 2020.

Männer 

Dimitrij Ovtcharov konnte krankheitsbedingt nicht antreten.

Frauen

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 19. Januar 2020)
 Der Europe Top 16 Cup 2020 auf der Website der ITTF (abgerufen am 24. Januar 2020)

Einzelnachweise 

Tischtenniswettbewerb in der Schweiz
Tischtennisveranstaltung 2020
Sportveranstaltung in Montreux